Strijelac (vojnik), vojnik koji ispaljuje strelice ili neki drugi ručni projektil
 Strijelac (zviježđe), zviježđe
 Strijelac (znak), horoskopski znak
 Strijelac (1976.)

en:Strelets (disambiguation)
es:Strelets
fr:Strelets
sv:Skytten (olika betydelser)